Sandau, une ville allemande ;
 , un nunatak en Antarctique.